

Patronyme 

 Auguste Scheurer-Kestner, un chimiste, industriel, protestant et homme politique alsacien (1833 - 1899).
 Charles Kestner, un chimiste, industriel et homme politique français (1803 - 1870).

Toponyme 

 Kestner Homestead, exploitation agricole américaine située dans le comté de Grays Harbor, dans l'État de Washington, inscrite au Registre national des lieux historiques

voir aussi 
 Kestner-Gesellschaft, une association et une galerie d'art fondée en 1916 à Hanovre.